Cornelia Funke (1958), een Duits kinder- en jeugdboekenschrijfster en illustratrice
 George Lodewijk Funke (1836-1885), firmant van Elsevier (uitgeverij), uitgever van Eduard Douwes Dekker, oprichter van Het Nieuws van den Dag, redacteur van het Nieuwsblad voor den Boekhandel 
 Hendricus Hermanus Funke (1899–1984), voorzitter van de Vereniging tegen de Kwakzalverij 1951–1960
 Michael Funke (1969), een Duits autocoureur
 Funke Küpper:
Bernard Anton Funke Küpper (1869-1955), een Westfaals kunstschilder
Albert Funke Küpper (1894-1934), een Nederlands politiek tekenaar, boekbandontwerper en kunstschilder
Theo Funke Küpper (1904-1977), een Nederlands kunstschilder, illustrator en strip- en reclametekenaar
Frans Funke Küpper, ook wel Frans Funke (1908-1993), een Nederlands tekenaar